

Codici 
 KDC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kandi (Benin)

Altro 
 Key Distribution Center